Mantila est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1964), actrice et productrice finlandaise
Jari Mantila (né en 1971), spécialiste finlandais en combiné nordique

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois